Пётр Дубровский
 Дубровский, Пётр Павлович (1812—1882) — российский филолог-русист, профессор польского языка, член-корреспондент РАН, адъюнкт по Отделению русского языка и словесности, академик.
 Дубровский, Пётр Петрович (1754—1816) — русский коллекционер и библиофил, переводчик, дипломат.